Ця сторінка містить основну інформацію про графічні процесори ATI (назву змінено на AMD Graphics Product Group у 2006 після того як AMD поглинуло ATI) і відеокарти, що базуються на офіційних специфікаціях ATI.

Примітки стосовно версій DirectX 
версія DirectX вказує на те, які операції графічних акселераторів підтримує відеокарта.
 DirectX 6.0 — Мультитекстурування
 DirectX 7.0 — Апаратна підтримка Трансформація, відсікання та освітлення (TCL/T&L)
 DirectX 8.0 — Pixel Shader 1.3 & Vertex Shader 1.1
 DirectX 8.1 — Pixel Shader 1.4 & Vertex Shader 1.1
 DirectX 9.0 — Шейдерна модель 2.0
 DirectX 9.0b — Pixel Shader 2.0b & Vertex Shader 2.0
 DirectX 9.0c — Шейдерна модель 3.0, GPGPU
 DirectX 9.0L — Windows Vista/7 , Vista version of DirectX 9.0c, Шейдерна Модель 3.0, Windows Graphic Foundation 1.0, DXVA 1.0, GPGPU
 Direct3D 10 — Windows Vista/7, Шейдерна модель 4.0, Windows Graphic Foundation 2.0, DXVA 2.0, GPGPU
 Direct3D 10.1 — Windows Vista/7, Шейдерна модель 4.1, Windows Graphic Foundation 2.1, DXVA 2.1, GPGPU
 Direct3D 11 — Windows 7/Vista, Шейдерна модель 5.0, Tessellation (Теселяція), Multithreaded rendering(мультипроцесорний рендерінг), Compute shaders(Підрахування шейдерів), використовується комп'ютерними програмами та хардвеаром(компонентами комп'ютера) що підтримують Direct3D 9/10/10.1, GPGPU, Windows Graphic Foundation ?, DXVA ?
 Direct3D 11.1 — майбутня нова версія Windows (неофіційна назва Windows 8), Шейдерна модель ?, Windows Graphic Foundation ?, DXVA ?, GPGPU

Примітки стосовно версій OpenGL 
версія OpenGL вказує на те, які операції графічних акселераторів підтримує відеокарта.
 OpenGL 1.1 — Texture objects
 OpenGL 1.2 — 3D textures, BGRA і  formats
 OpenGL 1.3 — Мультитекстурування, multisampling, texture compression
 OpenGL 1.4 — Depth textures
 OpenGL 1.5 — Vertex Buffer Object (VBO), Occlusion Querys
 OpenGL 2.0 — GLSL 1.1, MRT, Ніп Power of Two textures, Point Sprites, Two-sided stencil
 OpenGL 2.1 — GLSL 1.2, Pixel Buffer Object (PBO), sRGB Textures
 OpenGL 3.0 — GLSL 1.3, Texture Arrays, Conditional rendering,  (FBO)
 OpenGL 3.1 — GLSL 1.4, Instancing, Texture Buffer Object, Uniform Buffer Object, Primitive restart
 OpenGL 3.2 — GLSL 1.5, Geometry Shader, Multi-sampled textures
 OpenGL 3.3
 OpenGL 4.0

Прискорення відео кодека 
 R100 — 
 R200 — 
 R300 —  + 
 R410 — 
 R420 —  + DXVA
 R520 — AVIVO
 R600 — Avivo HD Video — 
 R700 — 
 Evergreen (GPU family) — 
 Northern Islands (GPU family) — ?

Значення стовпчиків таблиці 
Поля таблиці, перелічені нижче означають наступне:

 Модель — ринкова назва графічного процесора дана ATI.
 Рік — рік випуску процесора
 Номер моделі — Mobility Series VPUs are based on techHilogy from several techHilogy families. ATi assigns codenames based on an «MXX» Модель string, which does Hit relate to the actual techHilogical base of the processor (represented by the R-number). Additionally, ATi is the sole supplier for all Mobility Radeon parts. For this reason, except for the Mobility Radeon 2000 series, all mobility processors are listed on the same table.
 GPU/Кодова назва — внутрішнє ім'я GPU під час розробки (зазвичай позначається у вигляді RNXX, де N — номер серії, а XX — сегмент ринку, на який націлено продукт. Може мати вигляд RVNXX, де V — основний або високий сегмент)
 Тех.процес — технічний процес, середній розмір елементарних компонент процесора.
 Шина  — шина, по якій графічний процесор підключений до системи (зазвичай слот розширення, такий як PCI, AGP або PCI-Express).
 Обсяг пам'яті — максимальна кількість пам'яті, котра може використовуватись процесором.
 Частота ядра — максимальна фабрична частота ядра (оскільки деякі виробники графічних карт можуть її збільшувати чи зменшувати, завжди вказується офіційно сертифіковане ATI значення).
 Конфіг. ядра — The layout of the graphics pipeline, in terms of functional units. Over time the number, type and variety of functional units in the GPU core has changed significantly; before each section in the list there is an explanation as to what functional units are present in each generation of processors.
 Fillrate — максимальна теоретично доступна швидкість заповнення (філрейт) в текстурованих пікселях за секунду. Ця кількість в основному викоистовується як «максимальна пропускна здатність» для графічного процесора і загалом більш висока шви швидкість заповнення характеризує потужніші (і швидкі) GPU.
 Секція Пам'ять
 Пропускна здатність — Maximum theoretical bandwidth for the processor at factory clock with factory bus width. GB=10^9 bytes.
 Тип — тип використаної шини пам'яті.
 Ширина шини — максимальна ширина шини пам'яті в бітах. Це значення завжди відповідає фабричному.
 Секція Підтримка API
 Direct X — максимальна версія Direct X що повністю підтримується.
 Open GL — максимальна версія Open GL що повністю підтримується.
 Features — додаткові особливості, що не є стандартною частиною цих двох графічних бібліотек.

Порівняльна таблиця: Настільні графічні процесори AMD/ATI

серія Mach

серія Rage 

 1 Vertex shader : Шейдер :  :

серія Radeon R100 (7xxx) 

 1 Vertex shader : Шейдер :  :

серія Radeon R200 (8xxx, 9xxx) 

 1 Vertex shader : Шейдер :  : 
 2 R200 GPU не мають підтримки функцій GL_ARB_depth_texture і GL_ARB_shadow. Тому вони не повністю підтримують OpenGL 1.4.

серія Radeon R300 (9xxx, X10xx) 

 1 Vertex shader : Шейдер :  : 
 2 F-Buffer — невелика кількість пам'яті, розміщеної в кожному конвеєрі, призначена для обходу обмеження ядра R300 при роботі з піксельними шейдерами з довжиною не більше 64 інструкцій за проход.

серія Radeon R300 PCIe (X3xx, X5xx, X6xx) 

 1 Vertex shader : Шейдер :  :

серія Radeon R400 AGP (X7xx, X8xx) 

 1 Vertex shader : Шейдер :  :

серія Radeon R400 PCIe (X7xx, X8xx) 

 1 Vertex shader : Шейдер :  :

серія Radeon X12xx & 2100 IGP 

 They are integrated motherboard solution, Integrated Graphics Processor (IGP), combined Radeon R420's 3D architecture with R520's AVIVO, which used for hardware video acceleration.
 1 Vertex shader : Шейдер :  :

серія Radeon R500 (X1xxx) 

 1 Vertex shader : Шейдер :  :

серія Radeon R600 (HD 2xxx, HD 3xxx) 

 1 Універсальні шейдерні процесори (Vertex shader/Геометричний шейдер/Шейдер) :  : 
 2 Radeon HD 2900 XT в режимах 2D і 3D працює на різних частотах, серія Radeon HD 3000, завдяки технології , працює в широкому діапазоні частот, в залежності від навантаження, частоти, вказані в таблиці — офіційно анонсовані.
 3 The theoretical shader performance in single-precision floating point operations [FLOPSsp, GFLOPS] of the graphics card with shader count [n] and core frequency [f, GHz], is estimated by the following: FLOPSsp ≈ 2 × f × n. For double-precision floating point operations supported on Radeon HD 3000 series products and onwards, the figure is estimated to be one-fifth (1/5) of the single-precision figure.

серія Radeon HD 3xxx IGP 

 1 Універсальні шейдерні процесори (Vertex shader/Геометричний шейдер/Шейдер) :  : 
 2 The clock frequencies may vary in different usage scenarios, the clock frequencies listed here refer to the officially anHiunced clock specifications, as  techHilogy is implemented.
 3 The theoretical shader performance in single-precision floating point operations [FLOPSsp, GFLOPS] of the graphics card with shader count [n] and core frequency [f, GHz], is estimated by the following: FLOPSsp ≈ 2 × f × n.

серія Radeon R700 (HD 4xxx) 

 1 Уніфіковані шейдерні процесори (Vertex shader/Геометричний шейдер/Шейдер) :  : 
 2 Для пам'яті GDDR5 ефективна частота в 4 рази вище реальної
 3 The theoretical shader performance in single-precision floating point operations [FLOPSsp, GFLOPS] of the graphics card with shader count [n] and core frequency [f, GHz], is estimated by the following: FLOPSsp ≈ 2 × f × n. For double-precision floating point operations supported on Radeon HD 3000 series products and onwards, the figure is estimated to be one-fifth (1/5) of the single-precision figure.

серія Evergreen (HD 5xxx) 

 1 Уніфікованих шейдерних процесорів: Текстурних блоків: Блоків растеризації
 2 Ефективна швидкість передачі даних пам'яті GDDR5 є почетвереній щодо реальної, замість подвоєною як в іншої пам'яті DDR.
 3 The TDP is reference design TDP values from AMD. Different non-reference board designs from vendors may lead to slight variations in actual TDP.

серія Northern Islands (HD 6xxx) 

 1 Уніфікованих шейдерних процесорів: Текстурних блоків: Блоків растеризації
 2 Ефективна швидкість передачі даних пам'яті GDDR5 є почетвереній щодо реальної, замість подвоєною як в іншої пам'яті DDR.
 3 The TDP is reference design TDP values from AMD. Different non-reference board designs from vendors may lead to slight variations in actual TDP.

Порівняльна таблиця: Мобільні графічні процесори AMD/ATI

Rage Mobility series 

 1 Vertex shader : Шейдер : Texture mapping unit : Render Output unit

серія Mobility Radeon 
 1 Vertex shader : Шейдер : Тестурні блоки : .
 2 Універсальні шейдерні процесори (Vertex shader/Геометричний шейдер/Шейдер) :  :

серія Mobility FireGL 

 1 Vertex shader : Шейдер :  : 
 2 Універсальні шейдерні процесори (Vertex shader/Геометричний шейдер/Шейдер) :  :

Порівняльна таблиця: Графічні процесори AMD/ATI для робочих станцій 

[ http://www.amd.com/us/products/workstation/graphics/Pages/workstation-graphics.aspx Для вдосконалення цього розділу користуйтесь вебсайтом AMD в розділі про відповідні відеокарти]

серія FireGL 

 1 Vertex shader : Шейдер :  : 
 2 Універсальні шейдерні процесори (Vertex shader/Геометричний шейдер/Шейдер) :  :

серія FirePro 3D 

 1 Уніфіковані шейдерні процесори (Vertex shader/Геометричний шейдер/Шейдер) : Тестурні блоки :

серія FireMV 

 1 Vertex shader : Шейдер :  : 
 2 Універсальні шейдерні процесори (Vertex shader/Геометричний шейдер/Шейдер) :  :

Порівняльна таблиця: різне

Console graphics processors 
 1 Vertex shader : Шейдер :  : 
 2 Універсальні шейдерні процесори (Vertex shader/Геометричний шейдер/Шейдер) :  : 
 3 10.4 GB/s texture bandwidth. 7.6 GB/s framebuffer bandwidth.

Примітки

Див. також 

 Порівняння графічних процесорів NVIDIA
 Порівняння графічних процесорів Intel(Intel GMA)
 Порівняння процесорів AMD
 Порівняння процесорів Intel
 Порівняння чипсетів ATI
 Порівняння чипсетів AMD
 Порівняння чипсетів Intel
 Порівняння чипсетів Nvidia
 Порівняння чипсетів VIA
 Графічний процесор
 AMD CrossFireX
 Nvidia SLI
 Quadro
 TurboCache
 CUDA

Посилання 
 ATI Homepage 
 Beyond3D 3D GPU data & resources 
 GPUReview ATI GPU database 
 Notebookcheck Mobile Graphics Cards database 
 TechPowerUP! GPU database 
 Tom's Hardware VGA Charts 
 Mobility Radeon HD 3800 Series 
 Public AMD GPU specifications on X.org website 

 
Порівняння графічних процесорів ATI